Шулавери-гора (или Шулаверис-гора) — древнее поселение близ села Шаумяни, в Марнеульском муниципалитете края Квемо-Картли Грузии. Это одно из основных поселений культуры Шулавери-Шому, которая получила от него своё название. Раскопки этого археологического объекта проводились в 1965—1966 годах экспедицией под руководством профессора О. М. Джапаридзе. По результатам радиоуглеродного анализа нижние слои поселения датированы 4675 ± 210 годом до нашей эры.

В настоящее время городище повреждено и имеет размеры 100х40 метров и 2 метра в высоту, но до повреждения оно представляло собой круглый холм диаметром чуть более 100 метров и высотой около 6 метров. На старых картах высота холма отмечена как 5,8 метров. Холм занимал площадь около 1 гектара, однако поселение предположительно распространялось и за его пределы.

Все сооружения Шулаври-гора имеют в плане круглые очертания - круг или овал, диаметром от 5 до 0,5 метров. Это жилые помещения, хозяйственные кладовые и ямы для хранения запасов пищи. Площадь некоторых домов достигает 12,5 и даже 17 квадратных метров. Верхняя часть строений не сохранилась, но по косвенным данным высота определяется не ниже 2,5 метров.

Примечания

Литература 
 Джавахишвили А. И. Строительное дело и архитектура поселений Южного Кавказа V - III тыс. до н.э. Тбилиси, "Мецниереба", 1973
 Кигурадзе Т. Каменная индустрия Шулаверис-гора, журнал "Исторический сборник", Тбилиси, 1971, стр. 273-296 (на груз. языке)
 Цицишвили А. Л. Костные остатки животных из Шулавери. Отчеты археологических экспедиций гос. музея Грузии, том 1, Тбилиси, 1969, стр. 27 - 34

Археология в Грузии
Неолит Европы
Шулавери-Шому